Усман ибн Абдусалям ибн Абубакра ибн Абдусалям Дагистани (, Османская империя — , , Османская империя) — муфтий ханафитского мазхаба в Медине.

Биография 
Родился в семье переселенцев из Дагестана. Его дед переселился в Медину в 1727 году из селения Хунзах (Аварское ханство), ныне Хунзахский район Дагестана.

Усман Дагистани считается одним из великих учёных (шейхов) Пресветлой Медины, высоко проявившим себя в нескольких науках — фикхе, тафсире, таухиде, а также поэзии и прозе. Кроме того, он был мударрисом в мечети Пророка, а в  года и имамом в ней. Он застал и время становления современного саудийского государства, был возвеличен его правителями и назначен муфтием ханафитского мазхаба в 1303 году, оставаясь им вплоть до  года. Он составил много сочинений, к примеру, двухтомник фетв, комментарии к «Муснаду» имама Ахмада книгу «Сируль харф» и другие. Мухаммад Саид Дафтардар характеризовал его как человека совершенного нрава. Умер он 4 шавваля 1325 года хиджры (11 ноября 1907).

Примечания

Ссылки 
 

Персоналии по алфавиту
Муфтии Османской империи